Ліга I 2013—2014 — 96-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул здобув Стяуа.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Васлуй не отримала ліцензію на наступний сезон з фінансових причин і була понижена до 4 дивізіону Румунії.
2. Клуб Динамо не був допущений УЄФА до єврокубків через невидачу ліцензії.
3. Клуб Астра взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Румунії 2013—2014.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Ліга І на soccerway 

2013—2014
Румунія
Румунія
2013 у румунському спорті
2014 у румунському спорті